Scaphella torrei är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1937.  Scaphella torrei ingår i släktet Scaphella och familjen Volutidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
torrei